Itapevense – abitanti di Itapeva (Minas Gerais)
Itapevense – abitanti di Itapeva (San Paolo)